Harcourt
Harcourt (Iowa)
Ou ainda:
Port Harcourt

Desambiguação